Voici une liste d'objets transneptuniens, classés par numéro (pour ceux qui sont numérotés) ou par date de découverte (pour les non-numérotés). La liste complète du Centre des planètes mineures est disponible à cette adresse.

Liste 
La liste ci-dessous inclut tous les objets transneptuniens, au sens de qui orbitent autour du Soleil à une distance supérieure à celle moyenne de Neptune, numérotés au . Elle inclut également plusieurs objets non numérotés, mais notables.

La liste comprend des objets de la ceinture de Kuiper, des objets épars et des objets détachés. Les objets transneptuniens classés comme centaures par certains astronomes ou institutions (par exemple le Deep Ecliptic Survey) sont également inclus.

La légende du tableau est la suivante :
 Date : date de découverte ;
 ♆ : résonance orbitale éventuelle avec Neptune ;
 a : demi-grand axe (en ua) ;
 q : périhélie (en ua) ;
 Q : aphélie (en ua) ;
 e : excentricité orbitale ;
 i : inclinaison (en °) ;
 H : magnitude absolue.

Satellites 
Liste de satellites d'objets transneptuniens.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 
 

 
Transneptuniens
Transneptuniens